Westring kan som auktorsförkortning betyda:

 Johan Peter Westring
 Nicolao Westring

Robotskapade auktorsförkortningar